Плоское — топоним:

Населённые пункты

Белоруссия 
 Плоское — деревня в Кобринском районе Брестской области.
 Плоское — деревня в Толочинском районе Витебской области.
 Плоское — посёлок в Добрушском районе Гомельской области.
 Плоское — деревня в Хойникском районе Гомельской области.
 Плоское — деревня в Борисовском районе Минской области.
 Плоское — деревня в Дзержинском районе Минской области.
 Плоское — деревня в Кличевском районе Могилёвской области.
 Плоское — деревня в Костюковичском районе Могилёвской области.

Казахстан 
 Плоское — село в Кызылжарском районе Северо-Казахстанской области.

Россия 
 Алтайский край
 Плоское — село в Третьяковском районе.
 Белгородская область
 Плоское — хутор в Волоконовском районе.
 Плоское — село в Корочанском районе.
 Вологодская область
 Плоское — деревня в Бабаевском районе.
 Плоское — деревня в Белозерском районе.
 Плоское — посёлок в Грязовецком районе.
 Плоское — деревня в Кадуйском районе.
 Плоское — деревня в Череповецком районе.
 Калужская область
 Плоское — деревня в Юхновском районе.
 Красноярский край
 Плоское — деревня в Емельяновском районе.
 Курганская область
 Плоское — село в Лебяжьевском районе.
 Курская область
 Плоское — деревня в Касторенском районе.
 Плоское — село в Солнцевском районе.
 Ленинградская область
 Плоское — посёлок в Лужском районе.
 Липецкая область
 Плоское — деревня в Данковском районе.
 Плоское — название села Становое в Становлянском районе, до 1984 года.
 Московская область
 Плоское — деревня в городском округе Шаховская.
 Новгородская область
 Плоское — деревня в Маловишерском районе.
 Плоское — деревня в Мошенском районе.
 Плоское — деревня в Пестовском районе.
 Новосибирская область
 Плоское — село в Сузунском районе.
 Омская область
 Плоское — деревня в Саргатском районе.
 Орловская область
 Плоское — село в Дмитровском районе.
 Плоское — село в Свердловском районе.
 Рязанская область
 Плоское — деревня в Пронском районе.
 Смоленская область
 Плоское — деревня в Велижском районе.
 Плоское — деревня в Гагаринском районе.
 Плоское — деревня в Починковском районе.
 Плоское — деревня в Руднянском районе.
 Плоское — деревня в Сафоновском районе, в составе Беленинского сельского поселения.
 Плоское — деревня в Сафоновском районе, в составе Пушкинского сельского поселения.
 Тамбовская область
 Плоское — деревня в Мордовском районе.
 Тверская область
 Плоское — деревня в Бельском районе.
 Плоское — деревня в Весьегонском районе.
 Плоское — деревня в Кимрском районе.
 Плоское — деревня в Лесном районе.
 Плоское — деревня в Нелидовском районе.
 Плоское — деревня в Пеновском районе.
 Плоское — деревня в Селижаровском районе.
 Тульская область
 Плоское — деревня в Алексинском районе.
 Плоское — деревня в Ефремовском районе.
 Плоское — деревня в Новомосковском районе.
 Тюменская область
 Плоское — деревня в Армизонском районе.
 Ярославская область
 Плоское — деревня в Рыбинском районе.

Украина 
 Плоское — село в Мурованокуриловецком районе Винницкой области.
 Плоское — село в Шацком районе Волынской области.
 Плоское — село в Пятихатском районе Днепропетровской области.
 Плоское — село в Свалявском районе Закарпатской области.
 Плоское — село в Броварском районе Киевской области.
 Плоское — село в Таращанском районе Киевской области.
 Плоское — село в Знамянском районе Кировоградской области.
 Плоское — село в Старосамборском районе Львовской области.
 Плоское — село в Балтском районе Одесской области.
 Плоское — село в Решетиловском районе Полтавской области.
 Плоское — село в Острожском районе Ровненской области.
 Плоское — село в Козовском районе Тернопольской области.
 Плоское — село в Кременецком районе Тернопольской области.
 Плоское — село в Великобурлукском районе Харьковской области.
 Плоское — село в Смелянском районе Черкасской области.
 Плоское — село в Носовском районе Черниговской области.

Озёра

Казахстан 
 Плоское — озеро в Кызылжарском районе Северо-Казахстанской области.
 Плоское — озеро в Асановском сельском округе Кызылжарского района Северо-Казахстанской области.
 Плоское — озеро в Узункольском районе Костанайской области.

Россия 
 Плоское — озеро в Приморском районе Архангельской области.
 Плоское — озеро в Ракульском сельском поселении Холмогорского района Архангельской области.
 Плоское — озеро в Бежаницком районе Псковской области.
 Плоское — озеро в Великолукском районе Псковской области.
 Плоское — озеро в Гдовском районе Псковской области.
 Плоское — озеро в Новосокольническом районе Псковской области.
 Плоское — озеро в Новосокольническом районе Псковской области.

Местности 
 Плоское — историческая местность Киева.

См. также 
 Урочище Плоское
 2-е Плоское